Wielki diament – komedia historyczno-detektywistyczna Joanny Chmielewskiej z 1996 roku, opowiadająca o losach wielkiego błękitnego diamentu na przestrzeni dwóch stuleci.

Zarys fabuły 

Powieść opowiada dzieje indyjskiego, błękitnego diamentu bliźniaczego, o którym jeden z bohaterów mówi, że był rozmiarów ... pół pięści. Jego losy są przedstawione od czasu, gdy na początku XIX wieku radża Biharu zapłacił nim francuskiemu oficerowi za żonę, aż po koniec XX wieku. Kamień dzięki kolejnym zwrotom akcji trafia z Indii do Anglii, a następnie przez Francję do Polski. W tle historii kamienia autorka opowiada dzieje związanych z nim rodzin Blackhillów i Noirmontów. Tom drugi wypełniają dzieje poszukiwań kamienia przez dwie bliźniaczki, współczesne potomkinie obydwu rodzin.

Blackhillowie, Noirmontowie i inni 

Blackhillowie i Noirmontowie

Inni 
 pani de Blivet – dama lekkich obyczajów, żona pierwszego z powieściowych Noirmontów, sprzedana przez niego radży Biharu za błękitny diament na początku XIX wieku.
 Marietta Gourville (zm. 1862) – francuska służąca Arabelli Blackhill, po opuszczeniu Anglii związała się w Paryżu z Ludwikiem de Noirmont, zginęła w wypadku pod kołami karety ambasadora hiszpańskiego.
 Filip de Roussillon – przyjaciel Jean-Pierre'a de Noirmont, 25 marca 1906 roku zlicytowany za długi.
 Gaston de Pouzac (zm. 1906) – kuzyn Justyny i Jean-Pierre'a de Noirmontów, zginął w 1906 roku w wyniku nieszczęśliwego wypadku, we własnym domu. Spadł mu na głowę marmurowy Tezeusz z Minotaurem, potrącony nieumyślnie przez pomocnika jubilera Michela Trepon
 Michel Trepon – pomocnik jubilera w Paryżu, zakochany w Antoinette Bertier, po wypadku Gastona de Pouzac, w 1906 roku uciekł do Ameryki.
 Antoinette Bertier (1884-1924) – córka szkutnika z Calais, po uciecze narzeczonego Michela Trepona do Ameryki, wyszła za Marcina Kacperskiego i przeniosła się z nim do Polski, do Perzanowa
 Florian Kacperski (1873-1960) – sprowadzony jako chłopiec z Perzanowa do Noirmont, stał się z czasem zaufanym sługą Klementyny de Noirmont, po jej śmierci powrócił w 1918 roku do Polski, gdzie gospodarował i nadal dbał o dobra swoich dawnych chlebodawców.
 Marcin Kacperski – młodszy brat Floriana, sprowadzony przez niego do Noirmont, wysłany do Calais, zakochał się w Antoinette Bertier i poślubił ją w 1906 roku. Zamieszkał z nią potem w Perzanowie. Zginął w czasie II wojny światowej.

Przypisy

Bibliografia 
 

Powieści kryminalne Joanny Chmielewskiej
Powieści z 1996